Стрелковка — топоним в России:

 Стрелковка — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Стрелковка — деревня в Жуковском районе Калужской области.

См. также 
 Верхняя Стрелковка — посёлок в Саратове
 Нижняя Стрелковка — посёлок в Саратове
 Новая Стрелковка — микрорайон в Саратове
 Стрелков
 Стрелково